

Religion 
 Un missionnaire chrétien est un religieux, enseignant ou humanitaire, envoyé dans un pays, dans le cadre d'une organisation missionnaire chrétienne, pour participer à l'annonce et au témoignage de l'Évangile et éventuellement obtenir la conversion au christianisme des populations de ce pays.
 Chez les Témoins de Jéhovah, il s'agit d'un évangélisateur à plein temps, envoyé par leur siège mondial le plus souvent dans un pays étranger.
 Chez les Mormons, les missionnaires sont des membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, célibataires ou couples retraités, appelés à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ pour une durée de 18 ou 24 mois, à leurs propres frais ou avec le soutien de leur famille ou de leur paroisse dans une partie du monde qui leur est désignée.
 Dans l'Islam, un missionnaire est un  ou un . Célibataires, veufs ou mariés, jeunes ou âgés, hommes ou femmes, chômeurs, étudiants, ouvriers, employés ou même entrepreneurs ou investisseurs, ils sont appelés à prêcher l'Unicité de Dieu pour une durée de 2h30 par jour, ou 3 jours par mois, ou 40 jours par an ou 4 mois, à leurs propres frais ou avec le soutien de leur famille ou entourage dans une partie du monde qu'ils peuvent choisir après s'être concerté.

Autre 
 En terminologie administrative française, un missionnaire est un fonctionnaire ou autre employé qui part en mission, c'est-à-dire en déplacement professionnel.
 Position du missionnaire, expression désignant une position sexuelle.
 , séries de timbres-poste émises ou réputées être principalement utilisées par des missionnaires chrétiens.

Voir aussi 
 

Vocabulaire religieux